

Geografia
 Killeen – comune degli Stati Uniti d'America della contea di Bell nello Stato del Texas

Persone
 Donald Killeen – mafioso statunitense
 Mark Killeen – attore britannico
 Patrick Killeen – hockeista su ghiaccio canadese